O Liga Regional (ou Insular) de São Nicolau de 2014-15 foi a epoca de Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi oito.

O campeão do torneio foi a FC Ultramarina conqustou o segundo e título recentemente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.

Clubes
Académica da Preguiça
AJAT'SN
SC Atlético
FC Belo Horizonte
Praia Branca
CD Ribeira Brava
FC Talho
FC Ultramarina

Clubes excludo de competição
Calejão

Resumo da Temporada
A edição 2014-15 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a FC Ultramarina.

Classificação Final

Jogos
<center>

{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Atlético
|2 - 0
|Ribeira Brava
|31 de janeiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Ultramarina
|3 - 0
|Académica
|31 de janeiro
|-align=center
|AJAT-SN
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Belo Horizonte
|31 de janeiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Praia Branca
|2 - 0
|Talho
|1 de fevereiro
|}

</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhor vitória:''': FC Talho 0-9 FC Ultramarina (14 de março)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Nicolau de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Nicolau